Дми́трий Алекса́ндрович Жу́ков (2 (15) ноября 1909 — 24 марта 1981) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол, кандидат технических наук.

Биография 
Член ВКП(б).
 До 1939 года работал заведующим лабораторией Центрального котлотурбинного института им. Ползунова. Благодаря владению иностранными языками попал в НКИД.
 В 1939—1943 годах — советник посольства СССР в Японии.
 В 1943—1944 годах — заместитель заведующего II Дальневосточным отделом НКИД СССР.
 В 1944—1945 годах — заведующий II Дальневосточным отделом НКИД СССР.
 С 5 сентября 1945 по 21 октября 1947 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Чили.
 В 1948—1953 годах — заведующий Отделом Латиноамериканских стран МИД СССР.
 В 1953—1954 годах — заведующий Протокольным отделом МИД СССР.
 С 9 июля 1954 по 24 августа 1958 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Индонезии.
 В 1958—1960 годах — заместитель генерального секретаря МИД СССР.
 В 1960—1965 годах — начальник Управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД СССР.
 В 1965—1968 годах — генеральный секретарь МИД СССР, член Коллегии МИД СССР.
 В 1968—1974 годах — заведующий Отделом стран Латинской Америки МИД СССР, член Коллегии МИД СССР.
 С 30 мая 1974 по 24 марта 1981 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Бразилии.
 С 6 января 1975 по 23 февраля 1976 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Гайане по совместительству.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (5 ноября 1945)
 Орден Красной Звезды (3 ноября 1944)

Примечания

Литература 
 Дипломатический словарь. / Под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёва, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. В 3-х тт. Т. 1. — М.: Наука, 1985—1986. — С. 366.
 Дмитрий Александрович Жуков [некролог]. — Известия. — № 75. — С. 6.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Биография на proza.ru
 Биография на сайте посольства России в Индонезии

Послы СССР в Чили
Послы СССР в Индонезии
Послы СССР в Бразилии
Послы СССР в Гайане
Члены КПСС
Сотрудники Центрального котлотурбинного института